2 miejscowości w Polsce: 
 Lubstówek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie 
 Lubstówek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno

Zobacz też: Lubstowo